Příjmení Pogba má více nositelů:

 Florentin Pogba (* 1990), guinejský fotbalista
 Mathias Pogba (* 1990), guinejský fotbalista
 Paul Pogba (* 1993), francouzský fotbalista